

Patronyme
 Fabre Geffrard, (1806-1878), est un homme politique haïtien. Il a été président de la République d'Haïti, de 1859 à 1867.
 Nicolas Geffrard, (1761-1806), est un général haïtien, acteur de la révolution haïtienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme